VYD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vryheid (Sudafrica)